Siemens ES 64 F4 Een locomotief van Siemens
Baureihe 189 Een Siemens ES 64 F4 ingezet bij de DB.